Název Křemenice má více sídel:
 Křemenice (Libice nad Doubravou), část městyse Libice nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod
 Křemenice (Nechvalice), část obce Nechvalice v okrese Příbram

Externí odkazy